Sublimación puede referir a los siguientes conceptos:

 Sublimación, proceso físico que consiste en el paso del estado sólido al gaseoso.
 Sublimación, concepto psicoanalítico.
 Impresora de sublimación, sistema de impresión digital.